En Pologne, Drozdowo peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Drozdowo, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Drozdowo, village du powiat de Maków
 Drozdowo, village du powiat de Płońsk

dans la voïvodie de Podlachie
 Drozdowo, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Drozdowo, village du powiat de Człuchów
 Drozdowo, village du powiat de Kartuzy

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Drozdowo, village du powiat de Gryfice
 Drozdowo, village du powiat de Gryfino 
 Drozdowo, village du powiat de Kołobrzeg 
 Drozdowo, village du powiat de Sławno

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Drozdowo, village du powiat d'Olecko
 Drozdowo, village du powiat de Pisz